

Aggettivi
 mono – cioè monofonico

Antropologia
 Mono – etnia di nativi americani appartenente al ramo linguistico uto-azteco, stanziata nel bacino del lago Mono, nella Sierra Nevada centrale e in aree adiacenti del Gran Bacino

Geografia
 Contea di Mono – contea dello stato della California (Stati Uniti)
 Mono – dipartimento del Benin
 Mono – fiume del Togo e del Benin
 Mono – lago della California

Informatica
 Mono – progetto open source

Musica
 Mono – cantante degli FFD
 Mono – gruppo musicale
 Mono – programma musicale
 Mono – album di Lena Katina del 2019
Mono – Mixtape di RM del 2018

Altro
 Mono – rivista di fumetto pubblicata da Tunué
 mono no aware – termine giapponese